

Георгієвська сільська рада — сільське поселення, Александровський район, Оренбурзька область
 Георгієвська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край